Lincoln Burrows – jeden z głównych bohaterów serialu Skazany na śmierć. Jego rolę gra Dominic Purcell.

Sezon 1 
Lincoln jako skazaniec (numer więzienny: 79238) oczekujący na wykonanie kary śmierci przebywał w szczególnie strzeżonym bloku więziennym. Został oskarżony i skazany za morderstwo brata wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Próbuje dowieść swojej niewinności wraz ze swoją byłą dziewczyną, Veronicą. Aby móc widzieć się z Michaelem bierze udział w pracach ekipy remontowej.

Sezon 2 
Po ucieczce z więzienia wraz z Michaelem starał się uwolnić swojego syna z rąk policji.

Sezon 3 
Lincoln pomaga Michealowi wydostać się z więzienia z Sony w Panamie.

Linki zewnętrzne 
 
 

Burrows, Lincoln